Егоши́ха:
 Егошиха (Ягошиха) — река, левый приток Камы.
 Егошиха (Ягошиха) — палеолитическая стоянка 15 тысячелетия до н. э.
 Егошиха (Ягошиха) — деревня на реке Егошиха в XVII—XVIII веках.